Huis Targaryen is een fictieve familie in George R.R. Martins boekenreeks Het lied van ijs en vuur. Huis Targaryen regeerde Westeros gedurende bijna driehonderd jaar en was het belangrijkste adellijke huis in de Kroonlanden en later Westeros. Hun zetels waren Drakensteen en Koningslanding. Het wapen van huis Targaryen is een driehoofdige rode draak op een zwarte achtergrond. Hun motto is "Vuur en Bloed".

Geschiedenis 
De Targaryens zijn oorspronkelijk niet afkomstig van Westeros, maar van het rijk van Valyria op het oostelijk continent. 12 jaar voor de Doem van Valyria, waarin het rijk werd vernietigd, vertrokken de Targaryens naar het eiland-fort Drakensteen voor de kust van Westeros. Dit eiland was op dat moment het meest westelijke punt van het Valyriaanse rijk. Hier verruilden de Targaryens de Valyriaanse goden voor het Andaalse geloof van de Zeven Goden (op dat moment de belangrijkste religie in Westeros). Een eeuw na de Doem begon Aegon I de Veroveraar de vele rijken van Westeros onder zijn vlag te verenigen. De drie heuvels waar hij met zijn echtgenotes (tevens zusters) landde, vormden de basis voor de latere hoofdstad Koningslanding. De vele Koninkrijken van Westeros waren op dat moment teruggebracht tot Zeven, waarvan Aegon I er zes wist te verenigen: het Noorden, de Vallei van Arryn, de Rivierlanden en IJzereilanden, de Westlanden, het Bereik, de Stormlanden en de Kroonlanden. Alleen het prinsendom Dorne bleef (destijds) zelfstandig en gedurende jaren op gespannen voet met de zes Koninkrijken samenleven.

Gebruiken en karakteristieken 
In tegenstelling tot de adellijke families van Westeros volgen de Targaryens het Valyriaanse gebruik van het incestueuze huwelijk, om het bloed puur te houden. Hierdoor trouwen broers met zusters, neven, nichten, ooms, tantes etc. De frase "bloed van de draak" refereert aan een aantal typische Targaryentrekjes: zilver-wit of platinakleurig haar en violette ogen. Sommige Targaryens hebben ook een hoge tolerantie tegen hitte hoewel ze geenszins immuun zijn voor vuur.

Verweg de meeste Targaryens zijn bekend als drakenruiters, en zijn nauwer verbonden met draken dan andere mensen. Aegon I introduceerde draken in Westeros toen hij het veroverde, en draken werden door de Targaryens gehouden en bereden, tot de (voorlopig) laatste stierf tijdens de regering van Aegon III Drakenvloek.

Waarschijnlijk door hun incestueuze gewoontes zijn de Targaryens meer dan andere mensen vatbaar voor krankzinnigheid; Koning Jaehaerys II zei dat met de geboorte van een nieuwe Targaryen de goden een muntje opgooiden om te bepalen of het kind geniaal of gek zou zijn.

Drakensteen 
Drakensteen is een van een groep van eilanden in de Zee-engte, vlak voor de kust van Westeros. Het was ooit het meest westelijke punt van het rijk van Valyria. Eeuwenlang was het eiland de zetel van Huis Targaryen, en na de regeerperiode van Aenys I kreeg de kroonprins de titel Prins van Drakensteen. Het huis Velaryon, op het nabije eiland Driftmark, is een ander Valyriaans huis dat de Doem overleefde.

Het eiland wordt gedomineerd door een groot fort met torens in de vorm van draken en versierd met duizend gargouilles en een actieve vulkaan, de Drakenberg. Onder de berg zijn rijke aders van obsidiaan aanwezig en het is van oudsher de plek waar de Drakeneieren werden bewaard en uitgebroed.

Tijdlijn 
Alle data zijn gerekend vanaf Aegons Landing (LA).
 ca. -126 LA Huis Targaryen verplaatst zijn zetel naar het eiland van Drakensteen, voor de kust van Westeros.
 De Doem van Valyria (ca. -114 LA) De Doem vernietigt het rijk van Valyria.
 De Veroveringsoorlog (ca. 1 LA) Geholpen door zijn drie draken Vhagar, Meraxes, en Balerion, vallen de legers van Aegon de Veroveraar de Zeven Koninkrijken van Westeros binnen, waarop de Veroveringsoorlog ontketend wordt. In de slag die het Veld van Vuur wordt genoemd verslaat Aegons leger de gecombineerde legers van Casterly Rock en van het Reach; de drie draken doden bijna vierduizend man. Veel andere koningen onderwerpen zich aan Aegon, en op het einde van de oorlogen blijft alleen Dorne in het Zuiden onafhankelijk.
 De Drakendans (ca. 131 LA)
 De claim van Aegon II op de troon wordt aangevochten door zijn oudere zuster Rhaenyra; beiden sneuvelen in de burgeroorlog.
 Verovering van Dorne (ca. 157 LA)
 De 14 oude Daeron I verovert Dorne, maar is niet in staat het te behouden.
 De Slag van het Rode Grasveld (196 LA) De eerste Zwartvier rebellie eindigt wanneer de legers van de rebel Daemon Zwartvier verslagen worden in de Slag van het Rode Grasveld. Deze gebeurtenissen worden verteld in The Sworn Sword.
 Toernooi bij Ashford (209 LA)
 Baelor Breakspear sterft tijdens het toernooi van Ashford. Deze gebeurtenissen worden verteld in The Hedge Knight.
 Grote Lente Ziekte (209 LA)
 Een epidemie heerst in grote delen van Westeros, koning Daeron II en zijn kleinzonen Valarr en Matarys sterven.
 Grote Raad (233 LA)
 Een Grote Raad passeert de zeer jonge bastaardzoon van Aerion Brightflame en de krankzinnige dochter van Prins Daeron en verheft Aegon V, de Onwaarschijnlijke tot koning.
 Oorlog van de Ursurpator (283 LA)
De regering van de dynastie van Huis Targaryen eindigt wanneer Robert Baratheon de laatste koning Aerys II verslaat, de Prins van Drakensteen doodt en de IJzeren Troon opeist.

Huis Targaryen onder dynastie Baratheon  
Met het opeisen van de troon werden de koning en kroonprins gedood evenals de kinderen van de Prins van Drakensteen. Omdat Robert Baratheon de troon opeiste bleken de jongere kinderen van Aerys II een bedreiging te vormen en daarom vluchtten Viserys (geboren in 276 LA) en Daenerys (geboren in 284 LA) naar Essos waar ze de volgende jaren in ballingschap leven. Rechtens de erfopvolging is Viserys de opvolger van hun vader en hij probeert in Essos getrouwen te vinden om de IJzeren Troon terug te zetten, waarbij zijn zuster als Prinses van Drakensteen zijn erfopvolger is. Hun ballingschap in Essos worden verder uitgediept in Het lied van ijs en vuur naast de onrust in Westeros onder het bewind van Robert I Baratheon en zijn opvolgers.

Stamboom

Belangrijke Targaryens

Aegon I 
Aegon I veroverde Westeros en trouwde met zijn beide zussen.

Aegon IV 
Aegon "de Onwaardige" leeft in de herinnering als een van de slechtste koningen van de Targaryen-dynastie. Hij was knap in zijn jeugd, en een berucht rokkenjager, later erkende en legitimeerde hij al zijn bastaarden. Onder dezen waren vier adellijke bastaarden (van beide kanten van edele afkomst) die de Grote Bastaarden werden genoemd: Brynden Rivers, Shiera Seastar, Daemon Blackfyre en Aegor Rivers. Over zijn legitieme zoon Daeron II werd gefluisterd dat hij het kind was van Aegons broer Aemon. De claims van Aegons kinderen op de opvolging leidde tot veel conflicten die de stabiliteit van het rijk in gevaar brachten, beginnend met de eerste Blackfyre-Rebellie.

Aemon de Drakenridder 
Als tweede zoon van Viserys II ging Aemon op zeventienjarige leeftijd bij de Koningsgarde. Er zijn liederen over zijn onmogelijke liefde voor zijn broers koningin, zijn eigen zuster Koningin Naerys. Er werd gefluisterd dat Prins Aemon de vader was Koning Daeron II Targaryen. Prins Aemon wordt de edelste ridder genoemd die ooit heeft geleefd. Hij verdedigde de eer van zijn zus, Koningin Naerys, tegen de smadelijke aantijgingen van Ser Morgil. Verkleed als een onbekende ridder met de naam de Ridder van Tranen won hij ook een toernooi, waarna hij zijn zuster, Naerys, als Koningin van Liefde en Schoonheid koos. Hij stierf terwijl hij zijn oudere broer, Aegon de Onwaardige verdedigde. Prins Aemon was drager van het Valyrische zwaard "Donkere Zuster".

Daeron II 
Daeron II werd erkend als de oudste zoon en erfgenaam Aegon IV en zijn zuster en vrouw, Koningin Naerys. Hij werd 'de Goede' genaamd en slaagde erin Dorne in het rijk te brengen middels een huwelijk. Toen hij nog prins was, huwde hij de Dornse prinses Myriah Martell, en later trouwde zijn zuster Prins Maron Martell, de regerende Prins van Dorne. Na zijn bestijging van de IJzeren Troon, overleefde hij een opstand van zijn halfbroer Daemon Blackfyre. Daeron stierf tijdens de Grote Lente Ziekte.

Brynden Rivers 
Brynden Rivers, bijgenaamd "Bloedraaf" wegens een geboorteteken op zijn gezicht, was een gelegitimeerde Grote Bastaard van Aegon IV en Mylesseen Blackwood, zijn zesde maîtresse. Hij beëindigde de eerste Blackfyre-opstand toen hij tijdens de Slag van het Rode Grasveld zijn halfbroer, de rebel Daemon Blackfyre doodde. Tijdens dezelfde slag verloor hij een oog in het gevecht met een andere opstandige halfbroer, Aegor "Bitterstaal" Rivers. Brynden was een goede boogschutter en droeg het Valyriaanse zwaard "Donkere Zuster". Als "Heer " was hij Hand (kanselier) van Koning Aerys I. Gezegd werd dat hij een tovenaar was die het koninkrijk regeerde met spionnen en spreuken. Een lied over Bloedraaf, Duizend en één oog, wordt een eeuw later nog steeds gezongen. Bloedraaf werd gevangengenomen en naar de Muur verbannen, in 233 LA door Koning Aegon V, waar hij uiteindelijk Heer Bevelhebber werd van de Nachtwacht. Zijn persoonlijke wapen was Zwart, een witte vuurspuwende draak met rode ogen.

Aerion 
Prins Aerion "de Monsterlijke" leeft in de herinnering voort als een van de duidelijkste voorbeelden van krankzinnige Targaryens. Wreed, ijdel en arrogant zag hij zichzelf als draak in menselijke gedaante. Nadat een desastreus godsgericht, dat werd veroorzaakt door wangedrag van Aerion, het leven beëindigde van een andere Targaryenprins, werd hij door zijn vader Maekar voor enkele jaren naar Lys en de Vrije Steden verbannen. Aerion stierf toen hij een beker wildvuur dronk in het geloof dat het hem in een draak zou veranderen. Hij liet een babyzoon na, die erfgenaam van de IJzeren Troon was, maar na de dood van zijn vader Maekar I gepasseerd werd door een Grote Raad ten faveure van Aegon.

Maester Aemon 
Derde zoon van Koning Maekar I Targaryen, Aemon werd naar de Citadel gezonden conform de wens van zijn grootvader, Koning Daeron II Targaryen. Koning Daeron II had vier volwassen zonen, waarvan drie met eigen zonen en vond dat te veel potentiële Targaryen erfgenamen even gevaarlijk was als te weinig. Aemon voltooide zijn opleiding aan de Citadel en diende bij een onbekende heer tot zijn vader koning werd en hem ontbood aan het hof. Maester Aemon koos ervoor om zijn oudste broer, Prins Daeron te dienen. Na de dood van zijn vader werd hem door de Grote Raad in het geheim de troon aangeboden, maar hij weigerde ten behoeve van zijn broer Aegon V. Na diens troonopvolging nam Maester Aemon dienst bij de Nachtwacht.

Aegon V 
De vierde zoon van een vierde zoon, Aegon werd "de Onwaarschijnlijke" en door zijn broer "Ei" genoemd. Hij werd tot koning verheven nadat een Grote Raad een aantal andere kandidaten had gepasseerd en zijn oudere broer, Maester Aemon, de troon had geweigerd.

Als kind diende Aegon als schildknaap de landloze ridder, Ser Duncan de Lange, onder de naam "Egg". Duncan en Aegon waren erg close en na zijn troonopvolging benoemde hij Duncan als Heer Bevelhebber van de Koningswacht.

Aerys II 
Aerys Targaryen (ook genoemd "Aerys II," "Aerys de Gekke," "de Gekke Koning") was de laatste van Huis Targaryen die op de IJzeren Troon zat, regerend van 262 tot 283 LA. Na een veelbelovende beginperiode waarin hij geholpen werd door capabele adviseurs en dienaren nam zijn krankzinnigheid toe. Een dreigend conflict met een groep vazallen ontaarde in de executie van een aantal van hen, waarna de overigen in opstand tegen hem kwamen. In de daarop volgende oorlog vochten de Targaryens met hulp van Huis Martel en Huis Tyrel tegen Huis Stark, Huis Baratheon, Huis Tully en Huis Arryn. Huis Lannister bleef in het begin neutraal. Na een aantal nederlagen werd Aerys tijdens de plundering van Koningslanding gedood door Jaime Lannister, een lid van zijn koningsgarde.

Rhaegar 
Oudste zoon van Aerys II, erfgenaam van de IJzeren Troon en een zeer intelligent, maar een somber en melancholiek man. Hij was kampioen van het toernooi van Harrenhal. Na afloop choqueerde hij het publiek door als kampioen Lyanna Stark te kronen en niet zijn eigen vrouw, Elia Martell. Later scheen hij Lyanna te hebben ontvoerd wat tot een conflict leidde met haar familie (Huis Stark) en met haar verloofde Robert Baratheon. Dit conflict liep uit op oorlog waarin Rhaegar werd gedood door Robert en uiteindelijk de hele Targaryen-dynastie werd verdreven.

In de televisieserie, (nog) niet in de boeken, is Rhaegar in het diepste geheim vlak voor zijn dood zijn huwelijk met Elia Martell laten ontbinden en is hij getrouwd met Lyanna Stark. Er was eigenlijk geen aanleiding voor de oorlog van Eddard Stark en Robert Baratheon met de zittende dynastie. Naar bleek is Lyanna in het kraambed - in het bijzijn van haar broer - gestorven. Haar zoon kreeg de naam Aegon Targaryen, maar werd omwille van de toorn van Robert Baratheon bekend als de bastaard van Eddard Stark: Jon Sneeuw.

Viserys III 

Tweede zoon van Aerys II, Viserys ontvluchtte met zijn zus Daenerys, en bracht de volgende vijftien jaar door bij de Vrije Steden. Hij is een wreed, ambitieus man met gewelddadige buien. Hij droomt ervan terug te keren naar Westeros op de troon van zijn vader. Hoewel hij nooit gekroond werd of op de IJzeren Troon heeft kunnen plaatsnemen, was hij rechtens koning Viserys III Targaryen tot zijn dood in 298 AL. Hij werd opgevolgd door zijn jongere zuster, Daenerys.

Viserys arangeerde de bruiloft van Daenerys met Khal Drogo in de hoop de immense legers van de Khal in te kunnen zetten voor de herovering van de Zeven Koninkrijken. Viserys blijkt verblind door ambitie en vaart blind op de reputatie van zijn huis. Hiermee overschat hij niet alleen de waarde van zijn gevallen huis, maar onderschat hij vooral de macht van Khal Drogo. Wanneer hij de oeroude tradities van de Dorthraki met voeten treedt in het geheiligde Vaes Dothrak en wordt hierop gedood door zijn zwager.

Viserys Targaryen wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Harry Lloyd.

Daenerys I 

Daenerys (afgekort tot Dany) werd in 284 AL als enige dochter van Aerys II geboren tijdens een stormachtige nacht op Drakensteen. Vanwege het slechte weer, werd zij ook wel Daenerys Stormgeboren genoemd. Zij maakt kort na haar geboorte de oversteek naar Essos waar ze vele jaren met haar oudere broer Viserys rondzwerft. Op zeer jonge leeftijd huwelijkt haar broer - in zijn optiek als koning in ballingschap - de Prinses van Drakensteen uit aan een grote heerser van de Dothraki: Khal Drogo. Hiermee hoopt Viserys een troepenmacht te verkrijgen die hem kan helpen de IJzeren Troon te heroveren op de ursupator Robert Baratheon.

Hoewel Daenerys nog zeer jong is ten tijde van haar huwelijk, raakt ze zwanger van haar geliefde Drogo. Tijdens hun echtverbinding krijgt Daenerys 3 drakeneieren cadeau. Wanneer enige tijd later Khal laatste gewond raakt en zijn wond verwaarloosd, sterft hij. In haar pogingen haar echtgenoot te redden, verliest Daenerys hun zoon Rhaego. De troepen van Khal Drogo gaan traditiegetrouw op zoek naar een nieuwe Khal, maar Daenerys zet alles op alles om hen als koningin (Khaleesi) te leiden. Dat is binnen de wetten van de Dothraki ongehoord, maar ze vindt gehoor wanneer ze tijdens de crematie van Khal Drogo met haar eieren de vuurzee inloopt en er ongeschonden met drie piepjonge draken weer uit te voorschijn komt. Haar 3 draken noemt ze Viserion, Rhaegal en Drogon.
Daenerys zet de queste van haar broer voort om de IJzeren troon te heroveren maar maakt omzwervingen die haar naar Quarth, Astapor, Yunkai en uiteindelijk Meereen brengen. Ze is vastbesloten een eind te maken aan de slavernij en koopt in Astapor alle Onbezoedelden op, waardoor ze een uiterst gehoorzaam leger van meer dan 13.000 man treft. Ze vernietigt de meesters en geeft de stad zijn vrijheid terug. Van hieruit trekt ze naar Yunkai en ook hier bevrijd ze de slaven van hun meesters. Ze trekt op naar Meereen waar ze 163 meesters letterlijk aan de schandpaal nagelt wanneer ze de slaven bevrijdt. 
In Meereen besluit Daenerys de lokale kroon op te pakken en als koningin de stad te regeren. De moeilijkheden stapelen zich op in de stad en een mysterieuze groep die zich de Zonen van de Harpij noemt, bemoeilijken haar beleid. Daenerys ziet zich uiteindelijk gedwongen om te trouwen met de nobele rijke koopman Hizdahr zo Loraq om zo de gemoederen weer enigszins tot bedaren te brengen en rust in haar koninkrijk te verkrijgen voor ze haar oog op Westeros kan richten.

Daenerys wordt omringd door enkele getrouwen die haar - met wisselend succes - ter zijde staan in haar claim op de IJzeren Troon. In de eerste plaats zijn dit de leden van haar Koninginnewacht: ser Jorah Mormont, ser Barristan Selmy, Aggo, Jhogo, Rakharo en Sterke Belwas. Ook haar heraut Missandei en aanvoerder van de Onbezoedelden Grijze Worm zijn vaak in haar nabijheid te vinden. Ook de dwerg Tyrion Lannister bepleit haar claim op de IJzeren Troon.

Daenerys Targaryen wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Emilia Clarke.

In de HBO-televisieserie wordt Hizdahr zo Loraq gedood, maar daar was Daenerys toch niet met hem getrouwd. Ze weet de voltallige Dothraki voor haar te winnen. Niet lang daarna wordt ze belegerd door de nieuw opgekomen leiders van Astapor en Yunkai en met behulp van Drogon slaat ze de vernietigende aanval af. Een alliantie met Yara (Asha) en Théon Grauwvreugd van de IJzereilanden stelt haar in staat om met haar gehele troepenmacht koers te zetten naar Drakensteen. Ze bereidt zich voor op het plannen van een aanval op Koningslanding, waarbij Tyrion Lannister dient als haar Hand. Ook ontmoet ze de pas gekozen Koning in het Noorden Jon Sneeuw, die een alliantie met Drakensteen zoekt om de Anderen te kunnen verslaan met behulp van de grote hoeveelheden Obsidiaan die er op de eilanden te vinden zijn. Uiteindelijk weet Jon haar te overtuigen om eerst de aandacht te richten op het Noorden en de Anderen en pas daarna op Koningslanding. Het komt tot een even onwaarschijnlijke ontmoeting tussen alle grote huizen van Westeros. Niet alleen koningin Daenerys I Targaryen zit daarbij aan, maar ook koningin Cersei I Lannister, ser Jaime Lannister, Hand van de Koningin Qyburn en koning Euron van de IJzereilanden enerzijds en Hand van de Koningin Tyrion Lannister, koning Jon Sneeuw van het Noorden, ser Davos Zeewaard, ser Sandor Clegane en Brienne van Tarth namens Daenerys.

Jon Sneeuw 
Jon Sneeuw is opgevoed als bastaardzoon van heer Eddard Stark, heer van Winterfell en beschermheer van het Noorden. In werkelijkheid was hij de legitieme zoon van Rhaegar Targaryen en Lyanna Stark, de zus van heer Eddard. Bij de opstand van Robert Baratheon werden alle leden van huis Targaryen gedood (Viserys en Daenerys, de kinderen van Arys II wisten als enige te vluchten naar Essos) en uit angst voor de toorn van Robert heeft Eddard als laatste wens van zijn zus Jon opgevoed als zijn eigen (bastaard)zoon. De werkelijke naam van Jon is Aegon Targaryen.

Volgens het erfrecht zou Jon, als enige levende en legitieme zoon van Rhaegar - die tijdens zijn overlijden Prins van Drakensteen was - aanspraak kunnen maken op de IJzeren Troon. Zijn tante Daenerys heeft eveneens een geldige aanspraak (als jongere zus van Rhaegar), maar volgens uitspraak van de Grote Raad van 101 AL pas ná een directe afstammeling van het mannelijk geslacht van de koning. Wanneer hij gekroond zou zijn, zou Jon Sneeuw hebben kunnen regeren als Aegon VI Targaryen. Let op: deze informatie is tot nu toe alleen waar voor de televisieserie, in de boeken is nog niet bekend of Jon Sneeuw ook een Targaryen is.

Het lied van ijs en vuur
Targaryen